José Ortiz Moya (1932-2013), fumettista spagnolo
 José Rafael Ortiz Rijos detto Piculín (n. 1963), cestista portoricano
 José Ortiz, giocatore di baseball dominicano
José Guillermo Ortiz (n. 1992), calciatore costaricano